

Населені пункти та їхні частини
 Зеленець — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зеленець — село в гміні Ясень Жарського повіту Любуського воєводства
 Зеленець — село в гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Зеленець — село в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Зеленець — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Зеленець — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Зеленець — село в гміні Покуй Намисловського повіту Опольського воєводства
 Зеленець — село в гміні Вельбарк Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зеленець — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Зеленець — частина міста Душники-Здруй в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Зеленець — частина міста Ґожув-Велькопольський в Любуському воєводстві
 Зеленець — частина міста Маркі в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Зеленець — частина міста Сважендз у Познанському повіті Великопольського воєводства
 Зеленець — частина села Квейце-Нові в гміні Дравсько Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Зеленець — колонія в гміні Мілянув Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Зеленець — лісова осада в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства

Інше 
Зеленець — питомо українська назва салату мізерії.

Примітки